Orgeval ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Orgeval (Aisne)
 Orgeval (Yvelines)